AAA 400 Drive for Autism é a primeira de duas provas realizadas no Dover International Speedway pela NASCAR Monster Energy NASCAR Cup Series.

Vencedores 

 2018 - Kevin Harvick
 2017 - Jimmie Johnson
 2016 - Matt Kenseth
 2015 - Jimmie Johnson
 2014 - Jimmie Johnson
 2013 - Tony Stewart
 2012 - Jimmie Johnson
 2011 - Matt Kenseth
 2010 - Kyle Busch
 2009 - Jimmie Johnson
 2008 - Kyle Busch
 2007 - Martin Truex Jr.
 2006 - Matt Kenseth
 2005 - Greg Biffle
 2004 - Mark Martin
 2003 - Ryan Newman
 2002 - Jimmie Johnson
 2001 - Jeff Gordon
 2000 - Tony Stewart
 1999 - Bobby Labonte
 1998 - Dale Jarrett
 1997 - Ricky Rudd
 1996 - Jeff Gordon
 1995 - Kyle Petty
 1994 - Rusty Wallace
 1993 - Dale Earnhardt
 1992 - Harry Gant
 1991 - Ken Schrader
 1990 - Derrike Cope
 1989 - Dale Earnhardt
 1988 - Bill Elliott
 1987 - Davey Allison
 1986 - Geoffrey Bodine
 1985 - Bill Elliott
 1984 - Richard Petty
 1983 - Bobby Allison
 1982 - Bobby Allison
 1981 - Jody Ridley
 1980 - Bobby Allison
 1979 - Neil Bonnett
 1978 - David Pearson
 1977 - Cale Yarborough
 1976 - Benny Parsons
 1975 - David Pearson
 1974 - Cale Yarborough
 1973 - David Pearson
 1972 - Bobby Allison
 1971 - Bobby Allison
 1970 - Richard Petty
 1969 - Richard Petty

Ver também 

 Lista de corridas da NASCAR Cup Series

Provas da NASCAR